

Persone
 Andrea Barber – attrice statunitense
 Cat Barber – cestista statunitense
 Charles Burton Barber – pittore inglese
 Charles Edward Barber – medaglista statunitense
 Chris Barber – trombonista, arrangiatore e compositore britannico
 Deshauna Barber – modella statunitense
 Eric Barber – allenatore di calcio e calciatore irlandese
 Eunice Barber – multiplista e lunghista sierraleonese naturalizzata francese
 Frances Barber – attrice britannica
 Francis Barber – domestico e poi liberto di Samuel Johnson
 Gary Barber – produttore cinematografico sudafricano naturalizzato statunitense
 Glynis Barber – attrice sudafricana
 Graham Barber – ex arbitro di calcio inglese
 Greg Barber – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Kelsey-Lee Barber – giavellottista australiana
 Korvotney Barber – cestista statunitense
 Lance Barber – attore statunitense
 Lynn Barber – truccatrice statunitense
 Me'Lisa Barber – atleta statunitense
 Mikele Barber – atleta statunitense
 Raven Barber – cestista statunitense
 Richard Barber – storico britannico
 Ron Barber – politico statunitense
 Ronde Barber – ex giocatore di football americano statunitense
 Samuel Barber – compositore statunitense
 Shawnacy Barber – astista canadese
 Skip Barber – ex pilota di Formula 1 statunitense
 Tiki Barber – ex giocatore di football americano statunitense
 Tony Barber – musicista britannico

Altro
 Contea di Barber – contea del Kansas, Stati Uniti d'America

Pagine correlate
Bill Barber
John Barber

Altri progetti